Бокситы — посёлок в Североуральском городском округе Свердловской области в России
 Бокситы — железнодорожная станция около города Североуральск
 Бокси́т — алюминиевая руда
 Боксит — советско-венгерское уранодобывающее предприятие

См. также 
 Бокситогорск